Unter dem Birnbaum steht für folgende Gebäude in Quedlinburg:

 Unter dem Birnbaum 2 (Quedlinburg)
 Unter dem Birnbaum 3 (Quedlinburg)
 Unter dem Birnbaum 4 (Quedlinburg)

Siehe auch:

 Unterm Birnbaum (Begriffsklärung)